Le Sahuagin est une créature imaginaire tirée de l'univers des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Description 
C'est un monstre humanoïde verdâtre à l'aspect de poisson, aux pieds et mains palmés, avec une courte queue et des rayures qui disparaissent avec l'âge. Un sahuagin sur 200 présente une mutation et possède une deuxième paire de bras. Ces mutants ont la peau recouverte d'écailles vert foncé.
Le sahuagin vit dans les océans, les mers ou encore les lacs souterrains.

Société 
Il vit dans une société dirigée par un Roi et présentant des similitudes avec celle des Aztèques.

Les sahuagin sont les ennemis naturels des elfes aquatiques. La guerre qui les oppose fait rage depuis des millénaires. Ils sont aussi en conflit avec les tritons, pour des raisons inconnues. Ils détestent aussi les kuo-toa, une autre race aquatique, bien que certaines alliances puissent exister entre des tribus.

Les naissances multiples sont fréquentes, mais la population est maintenue lors de combats de jeunesse. Ceux qui ne sont pas assez agressifs ou robustes sont tués. C'est la mentalité de la race : tout ce qui est faible doit disparaître. Guerriers sauvages, ils ne laissent aucun espoir à leurs adversaires.

Religion 
Les sahuagin vénèrent Sekolah, le dieu maléfique des requins, et père de leur race. Ils le considèrent comme un dieu querelleur et qui punit. Il a plusieurs visages : Celui Qui Mange, le chasseur. Et Celui qui Est Mangé, qu'ils détestent. Les requins sont des animaux saints alors que les dauphins sont méprisés pour leur amitié envers d'autres races aquatiques.
Ils font des sacrifices réguliers à Sekolah, en nourrisant les requins qui suivent les prêtres.

Jeu vidéo 
Une partie de l'aventure du jeu vidéo de rôle sur PC Baldur's Gate II: Shadows of Amn se passe dans leur royaume.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés